Vitören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vitören, Korsholm, Österbotten, 
 Vitören, Houtskär, Åboland, 
 Vitören (vid Boskär, Nagu), Åboland, 
 Vitören (vid Gullkrona, Nagu), Åboland,

Se även
Vitörarna

Robotskapade Finlandförgreningar